Mauro Restiffe (São José do Rio Pardo, 1970) é um fotógrafo brasileiro. É sobrinho do ex-ator João Restiffe.

Ligações externas 
Mais informações sobre o fotógrafo
Obra de Mauro Retiffe no Instituto Inhotim

Fotógrafos do Brasil
Brasileiros de ascendência italiana
Naturais de São José do Rio Pardo